Белковщинский сельский Совет — упразднённый сельский Совет на территории Сморгонского района Гродненской области Республики Беларусь.

Состав 
Белковщинский сельсовет включал 22 населённых пункта:
 Аславеняты — деревня.
 Белковщина — деревня.
 Василевичи — деревня.
 Глинно — деревня.
 Голешонки — деревня.
 Караваи — деревня.
 Красное — деревня.
 Кулаково — деревня.
 Левки — деревня.
 Новинка — деревня.
 Осиновка — деревня.
 Понара — деревня.
 Сазоны — деревня.
 Слабсны — деревня.
 Студенец — деревня.
 Стымони — деревня.
 Талмутишки — деревня.
 Татарщина — деревня.
 Харуково — деревня.
 Хвецевичи — деревня.
 Ходаки — деревня.
 Хотени — деревня.

См. также 
 Сморгонский район

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Сморгонского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании